Vereitelung steht für:

 Strafvereitelung
 Beweisvereitelung

Siehe auch: